Družina Black oziroma rodovina Black je izmišljena družina v romanu Harry Potter. Je ena najstarejših čistokrvnih čarovniških družin v Veliki Britaniji. Mnoge družine so v rodu z družino Black - Flint, Gamp, Bulstrode, Burke, Yaxley, Maymillan, Crabbe, Potter, Velerit, Hulesh, Prewett, Rosier, L'Ohol, Tanga, Malfoy in Wulf. Moška linija družine se konča s Siriusom III. in Regulusom Blackom.

Družina Black izvira iz srednjega veka. Moto te družine je Toujours Pur ().

Družina Black je bila privržena Mrlakensteinu in nekateri člani so bili jedci smrti. Sirius Black III. in Fatale Tanga sta bila člana Reda Feniksa. Zadnji Black, ki je živel v hiši Blackovih, je bil Sirius, ki jo je predal Harryju.

Najstarejši prednik družine je Sirius Black I., ki je umrl star osem let. Phineas Nigellus Black je z Ursulo Flint imel pet otrok in štiri od njih so postali predniki družine. Obstajajo trije Siriusi Blacki, dve Arturusa Blacka in dva Cygnusa Blacka.

Tapiserija, na katerih je sestavljeno družinsko drevo, se nahaja v dnevni sobi v hiši na Trochnmrkowem trgu 12. Walburga je na tapiseriji uničila slike Isle Hitchens, Phineasa Blacka, Cedrelle Weasley, Mariusa Blacka, Alpharda Blacka, Siriusa Blacka III. in Andromede Tange.

Družinsko drevo

Pomembni člani družine

Phineas Tezack Black
Profesor Phineas Tezack Black se je rodil leta 1847 in umrl leta 1925 kot čistokrven čarovnik, morda je bil sin Cygnusa in Elle Black ter brat Siriusa, Elladore in Isle Black. Hodil je na Bradavičarko, kjer je bil razvrščen v Spolzgad ter kasneje postal šolski najmanj popularni ravnatelj, ter je sovražil svoj poklic.

Okoli leta 1865 se je poročil z Ursulo Flint, s katero je pri 30ih dobil sina Siriusa, ki ga je poimenoval po svojem pokojnem bratu. Po njem so sledili še štirje otroci; Phineas, ki se ni strinjal z očetovim pogledom na čistost krvi in družina se ga je odrekla za podpiranje bunkeljskih pravic; Cygnus, Belvina in Arturusa.

Po njegovi smrti leta 1925 je bil njegov portret obešen v ravnateljevem kabinetu, da bi svetoval trenutnemu ravnatelju.

Krasotillya Black
Krasotillya L'Ohol (roj. Black) se je rodila leta 1951 in umrla 2. maja 1998 ter je bila čistokrvna čarovnica. Bila je hčerka Cygnusa Blacka III. in Druelle Black (roj. Rosier) ter sestra Andromede Tange in Narcisse Malfoy. Leta 1962 je začela obiskovati Bradavičarko in je bila razvrščena v Spolzgad.

Po diplomiranju na Bradavičarki na postala Jedec smrti, fanatično zvesta Mrlakensteinu. Bila je ena izmed redkih znanih žensk v organizaciji, kot tudi med najbolj nevarnimi in sadističnimi privrženci Mrlakensteina. Medtem ko sta se Krasotillya in Narcissa poročili s čistokrvnima čarovnikoma, se je Andromeda poročila s Tedom Tango, bunkeljsko-rojenega čarovnika in družina jo je zanikala. Andromeda je bila izžgana iz družinskega drevesa Black in je bilo prepovedano govoriti o njej. Ob koncu prve čarovniške vojne so Krasotillya, Rodolphus L'Ohol (njen mož), Rabastan L'Ohol (njen svak) in Barty Hulesh mlajši sodelovali pri mučenju aurorja Franka in Alice Veletit. Potem so bili ujeti in obsojeni na dosmrtno zaporno kazen v Azkabanu za mučenje dveh aurorjev.

Krasotillya je leta 1996 pobegnila iz Azkabana skupaj z devetimi drugimi Jedci smrti. Sodelovala je v številnih bitkah v drugi čarovniški vojni in njen poseben cilj je bil ubiti vse sorodnike, ki so bili člani Feniksovega reda, vključno z bratrancem Sirius Blackom III. in nečakinjo Fatale Tanga. S svojim nožem je tudi umorila nekdanjega hišnega vilinca družine Malfoy, Trapetsa, ki je postal trden zaveznik Harryja Potterja. Med zadnjo bitko je bil razen Mrlakensteina edini živeči Jedec smrti, vendar je bil na koncu ubita v dvoboju z Molly Weasley.

Narcissa Black
Narcissa Malfoy (roj. Black) se je rodila leta 1955 in je bila čistokrvna čarovnica, žena Luciusa Malfoya, mati Draca Malfoya, hčerka Cygnusa Blacka III. in Druelle Black ter mlajša sestra Krasotillye L'ohol in Andromede Tange.

Čeprav sama ni bila nikoli Jedec smrti, je Narcissa verjela v pomembnost čistosti krvi in je podpirala moža, ko je sledil Mrlakensteinu med prvo in drugo čarovniško vojno. To se je spremenilo, ko je bil njen mož zaprt v Azkabanu in je Mrlakenstein ogrožal življenje njenega sina. Narcissa je vzela potrebne ukrepe, da bi zaščitila družino, vključno z laganjem Mrlakensteinu, da je Harry Potter umrl v bitki za Bradavičarko, ker je rešilo Malfoyeve pred preživljanjem časa v Azkabanu po porazu Mrlakensteina.

Narcissa je preživela končno bitko druge čarovniške vojne in je imela kasneje vnuka Scorpiusa Hyperiona Malfoya, skozi poroko njenega sina z Astorio Greengrass.

Arturus Black II.
Arcturus Black se je rodil leta 1884 in umrl leta 1959 kot tretji sin Phineasa Tezacka Blacka in Ursule Flint. Bil je brat Siriusa, Phineasa, Cygnusa in Belvine. Poročil se je z Lysandro Yaxley in par je imel tri otroke: Callidoro, Cedrello in Charis. Skozi svojo hčerko Cedrella,  ki se jo je družina odrekla, ker se je poročila s "krvnim izdajalcem" Septimusom Weasleyem, je bil Arturus materni dedek Arthurja Weasleya.

Arturus je bil poimenovan po svojem prastricu. Po njemu je bil njegov nečak je bil imenovan Arturus.

Arturus Black III.
Arturus Black se je rodil leta 1901 in je najstarejši sin Siriusa Blacka III. in njegove žene Hesper Gamp ter je bil brat Lycorsia in Regulusa I.. Poročil se je s čarovnico imenovano Melania Macmillan, ki mu je rodila hčerko Lucretio in sina Oriona. Arturus je dedek Siriusa in Regulusa Black.

Enkrat v svojem življenju je bil nagrajen s prvim razredom Reda Merlina za "storitve Ministrstvu". Po mnenju mnogih je ta naziv kupil s posojilom Ministrstvu za veliko denarja. Medalja je ostala na Trochnmrkowem trgu 12 po njegovi smrti. Leta 1995 je njegov vnuk Sirius našel medaljo in je vrgel z zaničevanjem v vrečo za smeti.

Umrl je leta 1991 in je preživel svojega očeta, mater, brata, sestro, sina (drugi otrok), snaho in drugega vnuka.

Walburga Black
Walburga Black se je rodila leta 1925 kot čistokrvna čarovnica. Bila je hčerka Polluxa Blacka in Irme Crabbe, sestra Alpharda in Cygnusa, žena in sestrična Oriona Blacka ter mati Siriusa III. in Regulusa II.

Njen starejši sin Sirius je bil hudo razočaranje za njo, ker se ni strinjal z ideologijo čistokrvnosti in je bil na Bradavičarki razvrščen v Gryfondor, namesto v tradicionalni dom Spolzgad. Ko je slednji pri šestnajstih zapustil dom in se odselil k Potterjevim, je Walburga njega in svojega brata Alpharda odstranila iz tapiserije družinskega drevesa družine Black.

Walburga je umrla leta 1985 v hiši na Trochnmrkowem trgu 12. Njen portret je še vedno ohranjen na Trochnmrkowem trgu 12 in krvni izdajalci, polkrvni in bunkeljski čarovniki ter vsi, ki so pod elito čistokrvnežev naredi, da se počutijo neprijetno v njenem domu.

Orion Black
Orion Black se je rodil leta 1929kot čistokrven čarovnik in najstarejši sin Arturusa Blacka III. in Melanie Macmillan. Poročil se je s svojo drugo sestrično Walburgo Black in par je imel dva sinova: Siriusa in Regulusa.

Orion in njegova žena sta bila v Spolzgadu in kot drugi člani družine Black sta verjela v čistokrvnost. Ker je njegov najstarejši sin pokazal različne poglede na to in se je preselil k Potterjevim, je Walburga izžgala njegovo ime iz tapiserije družinskega drevesa družine Black.

Walburga in Orion sta imela raje njunega mlajšega sina Regulusa ter sta odobravala, da se je pridružil Jedcem smrti. Četudi sama nista bila člana organizacije, sta se strinjala z vrednotami in cilji Mrlakensteina. Orion in njegov sin Regulus sta umrla leta 1979.

Lucretia Black
Lucretia Weasley (roj. Black) se je rodila leta 1925 in je najstarejša hčerka Arcturusa Blacka III. in Melanie Macmillan ter sestra Oriona. Od leta 1936 do leta 1943 je hodila na Bradavičarko, kjer je bila razvrščena v Spolzgad. Možno je, da je bila sošolka Walburge Black, saj sta bili rojeni istega leta.

Poročila se je z Ignatiusom Prewettom in s poroko je postala teta Fabiana, Gideona in Molly Prewett (kasneje Weasley), čeprav je neznano, če je bila blizu Molly kot je bil Ignatiusu. Možno je, da je bil Ignatius mnogo starejši od nje. Skozi svojega mlajšega brata je bila teta Siriusa in Regulusa Blacka.

Umrla je leta 1992 in je upodobljena na družinskem drevesu na tapiseriji družine Black.

Regulus Black II.
Regulus Arcturus Black II. se je rodil leta 1961 kot čistokrven čarovnik in sin Oriona in Walburge Black ter mlajši brat Siriusa Blacka.

Regulusovi starši so ga šteli za mnogo bolj različnega od njegovega starejšega brata Siriusa. Leta 1972 se je udeležil Bradavičarke, kjer je bil razvrščen v Spolzgad, medtem ko je bil njegov brat na družinsko sramoto razvrščen v Gryfondor. Regulusa so starši v nasprotju s Siriusom občudovali za njegovo lojalnost družini in njeni tradiciji. 

Regulus je postal Jedec smrti v svoji mladosti, vendar je dezertiral, ko je ugotovil, kaj bi naredil Mrlakenstein, ko bi dosegel svoje cilje. Izvedel je tudi o onem od Mrlakensteinovih skrivžnov in se je odločil, da ga unič. Umrl je leta 1979 po pridobitvi obeska Salazarja Spolzgada.

Nekdanji člani družine

Isla Black
Isla Hitchens (roj. Black) je bila čistokrvna čarovnica in sestra Siriusa, Phineasa Nigellusa in Elladore Black. Poročila se je z bunkeljskim moškim Bobom Hitchensom in je bila izbrisana iz družinskega drevesa družine Black ter kot rezultat se jo je družina Black odrekla. Njen datumi so neznani, vendar se je rodila pred Elladoro (1850).

Phineas Black
Phineas Black je bil čistokrven čarovnik in drugi najstarejši sin Phineasa Tezacka Blacka in njegove žene Ursule Flint ter brat Cygnusa, Siriusa, Belvine in Arcturusa. Družina se ga je odrekla, ker je podpiral pravice bunkljov in je bil izbrisan iz družinskega drevesa družine Black. Na podlagi izjave Limaxa Hudlagoda naj bi bil Phineas član Spolzgada.

Marius Black
Marius Black je bil šlapl (nekdo, ki je čarovniške krvi, vendar ne zna čarati) in tretji sin Cygnusa Blacka II. in Violette Bulstrode ter brat Polluxa, Cassiopeie in Doree Black. Bil je zbrisan iz družinskega drevesa družine Black ter kot rezultat se ga je družina Black odrekla, ker je bil šlapl in njegova družina je močno verjela v pomenu čistosti krvi ter je prezirala šlaple. Ker so bili šlapli na splošno obravnavani kot drugorazredni državljani v čarovniškem svetu, je bil Marius morda največja sramota družine Black.

Mariusov datum rojstva je neznan, vendar glede na to, kdaj so se njegovi bratje in sestre rodili, je bil verjetno rojen med letoma 1915 in 1920.

Alphard Black
Alphard Black je bil srednji otrok Polluxa Blacka in Irme Crabbe ter brat Walburge in Cygnusa. Rojen je bil kmalu po sestri in pred bratom ter je odrasel na Trochnmrkowem trgu 12.

Alphard je preminil zaradi neznanih vzrokov nekje med letoma 1976 in 1977; stara je bil med 38 in 52 let. V svoji oporoki je zapustil "spodobno količino zlata" svojemu nečaku Siriusu Blacku, ki je bil v tistem času star sedemnajst let. Bil je posmrtno zanikan in odstranjen iz tapiserije družinskega drevesa družine Black. Njegova lastna sestra Walburga ga je odstranila iz tapiserije in Sirius je verjel, da je bil razlog za to dejanje ljubezni do njega.

Cedrella Black
Cedrella Weasley (roj. Black) je bila čistokrvna čarovnica in druga hčerka Arcturusa Blacka II. in Lysandre Black ter sestra Charis in Callidoro. Poročila se je s Septimusa Weasleya, ki ga je družina Black štela za krvnega izdajalca in se jo je družina odrekla in je bila izbrisana iz družinskega drevesa družine Black. Cedrella in Septimus sta imela tri sinov, eden od njih je Arthur Weasley. Družina Weasley zaradi Cedrelle ni povezana le z družino Black, temveč tudi z družino Hulesh in Velerit. Skozi sina Arthurja ima sedem vnukov in dvanajst pravnukov.

Cedrella ima podobnosti Andromedo Tango, ki je, tako kot Cedrella, srednja od treh hčera na Blackovem družinskem drevesu in se je poročila z nekom, ki ga njena družina ni odobrila, medtem ko sta njeni starejša in mlajša sestra imeli "ugledne" poroke.

Sirius Black III.
Sirius Black se je rodil okoli leta 1959 in je umrl 18. junija 1996. Bil je čistokrven čarovnik in starejši sin Oriona in Walburge Black ter starejši brat Regulusa. Čeprav je bil dedič družine Black, se Sirius ni strinjal s prepričanjem njegove družine v čistosti krvi in kljuboval tradicijo, ko je bil na Bradavičarki, ki se je udeležil od leta 1971 do leta 1978, razvrščen v Gryfondom namesto v Spolzgad.

Ko se je odnos Siriusa z njegovimi sorodniki poslabšal, so James Potter, Remus Wulf in Marius Mally postal njegovi vseživljenjski prijatelji. Štirje prijatelji, znan tudi kot Ravbarji, so se pridružil Feniksovem redu za boj proti Mrlakensteinu in njegovim privržencem v prvi čarovniški vojni. Sirius je bil imenovan za botra  Harryja Jamesa Potterja, edinega sina Jamesa in Lily Potter. Ko je Mally izdal Potterje Mrlakensteinu, se mu je Sirius poskušal maščevati. Vendar pa je Mally podtaknil Siriusu njegovo izdajstvo Potterjev, umora dvanajstih bunkeljnov in uprizoril umor Mallyja pred je Sirius to lahko dosegli.

Sirius je bil poslan v Azkaban in po dvanajstih letih je postal edina znana oseba, ki je pobegnila iz zapora. Mallyjevo izdajstvo je izpostavil njegovemu staremu prijatelju Remusu in njegovemu botru. Po vrnitvi Mrlakensteina se je leta 1995 vrnil v Feniksov red. Njegova sestrična Krasotillya L'Ohol ga je ubila med bitki v Sekretariatom za skrivnosti in nato ga je Ministrstvo za čaranje oprostilo vseh obtožb.

Kasneje se je pojavil še enkrat, ko ga je Harry skupaj z Lily in Jamesom Potterjem ter Remusom Wulfom obudil s Kamnom vstajenja. Harry je poimenoval svojega prvega sina Jamesa Siriusa Potterja po njemu.

Andromeda Black
Andromeda Tanga (roj. Black) se je rodila med letoma 1951 in 1955 in je bila znana tudi kot Dromeda ter je bila čistokrvna čarovnica. Bila je tretja hčerka Cygnusa in Druelle Black (roj. Rosier) in sestra Krysotillye in Narcisse. V 1960. je obiskovala Bradavičarko in je bila razvrščena v Spolzgad. S

Po Bradavičarki se je poročila z bunkeljsko-rojenim Tedom Tango in njena družina se jo je odrekla. Leta 1973 je rodila Fatalo Tango. Med drugo čarovniško vojno sta bila Andromeda in njen mož zaveznik Feniksovega reda, kot je bila tudi njena hčerka. Fatale se je leta 1997 poročila z Remusom Wulfom in imela sina, Teddyja Wulfa. Med bitko so umrli njen mož, zet Remus in hčerka Fatale.

Po drugi čarovniški vojni je Andromeda vzgajala svojega vnuka skupaj s pomočjo njegovega botra Harryja Potterja, kar je pomenilo, da je Teddy tudi preživel čas z družinama Potter in Weasley.

Etimologija
Black pomeni "črna". Črna barva označuje smrt in zlo. V kitajski mitologiji je simbol vode. Beseda črna izhaja iz stare angleške blœc - "črno" in blac - "svetlo". Večina družinskih članov ima črne lase in bledo kožo.

Sklici

Zunanje povezave
Harry Potter - družina Black

Liki v Harryju Potterju